HMM ist die Abkürzung für:

 Hidden Markov Model, ein mathematisches Modell in der Stochastik
 Hyundai Merchant Marine, eine südkoreanische Logistikfirma
 Harvard Mineralogical Museum der Harvard University in Cambridge

Abkürzung